Э́вита Ре́гжа (; ) — латвийская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (2002, 2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015), серебро (2005, 2008, 2009, 2012), бронза (2004, 2017).
 : золото (2011, ), серебро (2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, , ), бронза (2004).
 : золото (2013), серебро (2010, 2015), бронза (2009, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её отец Ансис Регжа и мать Даце Регжа — кёрлингисты и тренеры по кёрлингу. Её младшая сестра Анете Забере () также кёрлингистка.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 Skip Cottage Curling: Here come the girls
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу